Bon Accord heißen folgende geographische Objekte:
 Bon Accord (Alberta), Ortschaft in der Provinz Alberta, Kanada
 Bon Accord (Südafrika),  Ortschaft in Südafrika
 Bon Accord (Trinidad und Tobago), Ortschaft in Trinidad und Tobago
sowie:
 Bon Accord (Whiskybrennerei), ehemalige Whiskybrennerei in Aberdeen, Schottland